Franciaország
Villers, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Villers, település Franciaországban, Yvelines megyében
Villers-en-Prayères, település Franciaországban, Aisne megyében
Villers-Saint-Christophe, település Franciaországban, Aisne megyében
Villers-Sir-Simon, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Villers-Châtel, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Villers-l’Hôpital, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Villers-sous-Ailly, település Franciaországban, Somme megyében
Villers-sur-Authie, település Franciaországban, Somme megyében
Villers-Bretonneux, település Franciaországban, Somme megyében
Villers-Brûlin, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Villers-au-Flos, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében